Kimberley — группа альтернативного рока, основанная в 2010 году бывшими участниками культового украинского коллектива I'll Be Your Wire Максимом Крапивенцевым и Элеонорой Новиковой. Чуть позже к ним присоединился барабанщик Павел Юхневич, ранее известный в качестве участника арт-панк-коллектива Cat Inside. Свой жанр участники коллектива определяют как альтернативный рок, с элементами шугейза, пост-панка и ряда других поджанров.

Дебютный релиз Kimberley — EP Meeting Moebius с двумя песнями — вышел в декабре 2010 года; за ним в декабре 2011-го последовал EP Babyface. Песня «Something About It» со второго релиза группы попала в ряд списков «лучших украинских песен года».

Вслед за выходом Babyface последовали стилистические эксперименты; по состоянию на начало 2013 года группа завершает подготовку новой концертной программы.

Дискография 

 2010 — Meeting Moebius (SP)
 2011 — Babyface (EP)

Ссылки 

 Kimberley на сайте Prick Records
 Интервью Kimberley журналу Kult

Примечания 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2010 году
Рок-группы Украины
Группы альтернативного рока